Муллин — фамилия. Известные носители:

 Муллин, Владимир Евгеньевич (род. 1968) — российский художник.
 Муллин, Камиль Шамилевич (род. 1994) — российский футболист.

См. также 
 Дом Муллина
 Мулин
 Муллина
 Муллино